Список самых высоких зданий Челябинска содержит упорядоченные по высоте самые высокие здания города Челябинска, Россия. Список возглавляет 23-этажный деловой центр «Челябинск-Сити» высотой 111 метров, построенный в 2007 году. Второй по высоте — 27-этажный деловой центр «Бовид» высотой 101 метр, построенный в 2014 году. Третий по высоте — 27-этажный жилой комплекс «Король Плаза» высотой 93 метра, построенный в 2018 году.
Самым высоким зданием с 1977 по 1995 год являлось здание компании «Челябгипромез». В 1995—2003 годах самыми высокими зданиями были 16-этажные типовые дома 97 серии, спроектированные архитекторами Гавловским и Талалаем, построенные в этот период в разных частях города. В 2003 году изначально семиэтажный главный корпус ЮУрГУ, построенный в 1957 году, надстроили до 18 этажей, что дало ему титул самого высокого здания в городе. В 2007 титул достался бизнес-центру «Челябинск-Сити», ставшему первым зданием в Челябинске высотой выше 100 метров. В XXI веке началось активное строительство высотных зданий. Все здания, представленные в списке, построены после 2003 года.

На данный момент в Челябинске насчитывается 49 зданий высотой от 70 метров, из которых 42 являются жилыми домами, 2 — бизнес-центрами, 1 — университетом. Строятся высотные жилые комплексы, такие, как «Западный луч», «Манхэттен», «Академ Сити». В стадии строительства находятся 8 зданий высотой от 70 метров.

Для жилых зданий, высота которых неизвестна, но известна этажность, общая высота вычисляется по формуле, рекомендуемой специалистами Совета по высотным зданиям и городской среде: для жилых зданий и отелей высота этажа принимается равной 3,1 м, для офисных — 3,9 м, для многофункциональных — 3,5 м. Соответственно, критерий включения в список для зданий с неизвестной высотой является следующим: 23 этажа для жилых зданий, 20 этажей для многофункциональных, 18 этажей для офисных.


Построенные здания 
В этом списке перечислены построенные и доведённые до высшей точки высотные здания Челябинска высотой не менее 70 метров.

Строящиеся здания

Хронология высочайших зданий Челябинска

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Челябинск на Emporis 
 Челябинск на SkyscraperPage 
 Челябинск на сайте Совета по высотным зданиям и городской среде 

Здания и сооружения Челябинска
Челябинск